Аясма може да се отнася за:

 Аясма, село в дем Горуша, Гърция;
 Аясма, село в дем Места, Гърция.